Baraboj (ukrainisch ; russische Entsprechung Baraboi) ist der Name folgender geographischer Objekte in der Ukraine:

 Baraboj (Dorf), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Owidiopol

  Baraboj (Fluss) mit dem Stausee Baraboj, Fluss in der Oblast Odessa

siehe auch:
 Baraboi